Grand Mound kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Grand Mound (Iowa)
Grand Mound (Washington)